Cymopterus purpurascens är en flockblommig växtart som först beskrevs av Asa Gray, och fick sitt nu gällande namn av Marcus Eugene Jones. Cymopterus purpurascens ingår i släktet Cymopterus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
purpurascens